Numele de Cosniciu poate să însemne:

 Cosniciu de Jos, Sălaj 
 Cosniciu de Sus, Sălaj